Aureobasidium är ett släkte av svampar. Aureobasidium ingår i familjen Dothioraceae, ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Aureobasidium